David Burns peut nommer :
David Burns (1902-1971), acteur américain ;
David Burns, connu comme Dave Burns (1924-2009), trompettiste de jazz américain ;
David Burns (1963-), mathématicien britannique.